Castor Pollux er en Dance/House producer duo fra Danmark. Bandet består af Visti & Mayland.

Musikgrupper fra Danmark